A Equipe Liechtensteiniense de Copa Davis representa Liechtenstein na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Liechtensteiner Tennisverband.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Liechtensteiniense)

Liechtenstein